de Franse term voor burgemeester, zie Maire (burgemeester)
 een heerlijkheid en voormalige gemeente in Zeeland, zie Maire (Zeeland)
 Mairé, een gemeente in het Franse departement Vienne

Personen 
 René Maire, mycoloog